Die Monterrey Open 2014 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Monterrey. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2014. Das Turnier fand vom 31. März bis zum 6. April 2014 statt, gleichzeitig fand in Charleston der Family Circle Cup statt, der zur Premier-Kategorie zählte.

Titelverteidigerin im Einzel war Anastassija Pawljutschenkowa, im Doppel das Duo Tímea Babos/Kimiko Date Krumm.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Monterrey Open 2014 fand vom 29. bis 31. März 2014 statt. Ausgespielt werden vier Qualifikantinnenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Monterrey